

Persone 
 Adriano Magli (1920-1988) – regista e critico teatrale italiano
 Augusto Magli (1923-1998) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Augusto Magli (1890-1962) – scultore e pittore italiano
 Carmelo Magli (1970-1994) – poliziotto italiano, vittima della mafia
 Giovanni Magli (1884-1969) – generale e politico italiano
 Giovanni Gualberto Magli (...-1625) – cantante castrato italiano
 Giulio Magli (1964) – astrofisico e archeoastronomo italiano
 Ida Magli (1925-2016) – antropologa, filosofa e accademica italiana
 Junior Magli, pseudonimo di Luigi Pazzaglini (1944-2022) – cantante italiano
 Marzio Magli (1948) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Renzo Magli (1908-1981) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Vieri Magli (1938) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

Altro 
 Bruno Magli – azienda italiana produttrice di calzature
 Magli – frazione del comune italiano di Casali del Manco in Calabria
 Magli – frazione del comune italiano di Trenta in Calabria